Силики () — албанская фамилия. Известные носители:

 Силики, Драго (1930 ― 1963) ― албанский поэт, литературный критик и издатель.
 Силики, Лазар (1924—2001) — албанский поэт.
 Силики, Ристо (1882—1936) — албанский поэт, публицист, юрист и военный деятель.